Лодев:

 Лодев — старинный город во французском департаменте Эро.
 Лодев — феодальное владение на юге Франции, располагавшееся на территории графства Мельгёй.
 Лодев — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Лангедок-Руссильон.